Зенкенберг () — фамилия.

 Генрих Христиан Зенкенберг (1704—1768) — известный немецкий юрист XVIII века.
 Ренат Карл Зенкенберг (1751—1800) — публицист, правовед. Сын Генриха Христиана Зенкенберга.
 Иоганн Христиан Зенкенберг (1707—1772) — немецкий врач, коллекционер, естествоиспытатель и ботаник. Брат Генриха Христиана Зенкенберга.

Другое 
 Зенкенберг — музей в городе Франкфурт-на-Майне.